Гори́стий прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Гористий провулок — провулок у місті Київ.
 Гористий провулок — провулок у місті Полтава.

Провулки